Bramfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hertfordshire
 Bramfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk